Barwon River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

Barwon River (Bass-Straße), ein Fluss in den Otways, Victoria
Barwon River (Darling River), ein Quellfluss des Darling River in New South Wales, Australien.